Geografia:
 Kurgan és una ciutat russa.
 La província de Kurgan és un dels subjectes federals de la Federació Russa.
 Arqueologia
 Un kurgan () és un túmul a l'est d'Europa i a l'Àsia central.
 Història:
 La cultura dels kurgans fou una cultura neolítica localitzada a l'actual Ucraïna i oest de Rússia.
Kurgan és una paraula turca derivada del mongol küregen ("gendre"), referit a estar enllaçat amb la família de Genguis Khan. La dinastia de Tamerlà, el timúrides (també Tamerlànides) fou anomenda inicialment per ells mateixos com dinastia Gurigan o Kurgan